Transbordeur peut désigner :
 Le Transbordeur, une salle de concert à Villeurbanne (Rhône) ;
 Transbordeur (revue)
 un navire transbordeur ou ferry (bateau) 
 un  transbordeur agricole, remorque destinée principalement au transfert de céréales au champ entre une moissonneuse et un transport routier ;
 un pont transbordeur ;